Ithaca est le nom de plusieurs villes aux États-Unis  :
 Ithaca, située dans le comté de Carroll, dans l'État de Géorgie ;
 Ithaca, située dans le comté de Gratiot, dans l'État de Michigan ;
 Ithaca, située dans le comté de Saunders, dans l'État de Nebraska ;
 Ithaca, située dans le comté de Tompkins, dans l'État de New York, à ne pas confondre avec Ithaca dans le même État ;
 Ithaca, située dans le comté de Darke, dans l'État d'Ohio ;
 Ithaca, située dans le comté de Richland, dans l'État de Wisconsin.

Cinéma 
 Ithaca, film sorti en 2016

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme